Bakhtiyar Duishebekov é um jogador de futebol do Quirguistão, que atualmente defende o Bashundhara Kings, de Bangladesh.

Futebolistas do Quirguistão
Futebol do Quirguistão